SAM, Surface to Air Missile  o míssil terra-aire, míssil llançat des de la superfície (ja sigui terrestre o marina, des de vehicles, soldats o vaixells de guerra) que té per objectiu aeronaus, míssils o projectils enemics
 Secure Access Module, targeta intel·ligent que s'utilitza per millorar la seguretat en dispositius amb criptografia
 Sam (mascota olímpica), mascota olímpica dels Jocs Olímpics d'estiu de 1984 realitzats a Los Angeles
 Sām, heroi mític de l'antiga Pèrsia, i un personatge important en l'èpic Shahnameh
 Format SAM, format d'alineament de seqüències d'ADN curtes, acrònim de l'anglès Sequence Alignment/Map format
 SAM Colombia, aerolínia fusionada amb Avianca